Нью-Йорк Метс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 88 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 26
 Выигрышей: 12
 Поражений: 14
 Процент побед: 46.15
 Очков набрано: 116
 Очков пропущено: 97

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 18
 Поражений: 9
 Процент побед: 66.67
 Очков набрано: 138
 Очков пропущено: 89

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 122
 Очков пропущено: 147

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 15
 Поражений: 11
 Процент побед: 57.69
 Очков набрано: 126
 Очков пропущено: 118

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 13
 Поражений: 16
 Процент побед: 44.83
 Очков набрано: 141
 Очков пропущено: 141

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 134
 Очков пропущено: 117

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Нью-Йорк Метс
МЛБ в сезоне 1997